HFA steht als Abkürzung für:

 Flughafen Haifa, , ein Flughafen bei der Hafenstadt Haifa in Nordisrael nach dem IATA-Code
 Haupt- und Finanzausschuss in der Kommunalpolitik (siehe z. B. Hessische Gemeindeordnung)
 Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
 Hexafluoraceton, ein Reagens in der chemischen Synthese und Lösungsmittel für NMR-Analysen
 high-functioning autism, Hochfunktionaler Autismus, eine Form des frühkindlichen Autismus
 HiPath Feature Access Synonym für CorNet-IP
 Höhlenkataster Fränkische Alb, ein privates, vereinsunabhängiges Höhlenkataster
 Schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten, Öl-in-Wasser-Emulsion
 Hyogo Framework for Action, ein Rahmenprogramm der UNISDR zur Reduktion der Verletzbarkeit von Gesellschaften durch extreme Naturereignisse
 The Hong Kong Football Association, der Fußballverband von Hongkong

Hfa steht als Abkürzung für:

 Hoffnung für alle, eine moderne Bibelübersetzung

Abkürzung